The Sky Moves Sideways — третий студийный альбом британской прогрессивной рок-группы Porcupine Tree, выпущенный в феврале 1995 года.

Предыстория 
The Sky Moves Sideways сравнивали с альбомом Pink Floyd Wish You Were Here из-за похожей структуры; оба альбома содержат длинные композиции в начале и в конце, которые являются половинами одной песни.

Трек «Moonlop» — это отредактированная и сверхдублированная версия 40-минутной импровизации группы, исполненная в живую и записанная на студии Doghouse 28 июня 1994 года; часть неиспользованных на альбоме барабанных ритмов могла быть взята за основу в «Stars Die». Полная версия была выпущена на Transmission IV в 2001.

The Sky Moves Sideways — первым альбомом Porcupine Tree, который был выпущен в США (хоть и с изменённым списком композиций), а также первый альбом, на котором Porcupine Tree является группой, а не просто псевдонимом Стивена Уилсона. Этот переход произошёл во время записи альбома, поэтому два трека альбома — «The Moon Touches Your Shoulder» и «Dislocated Day» — полностью записаны одним Уилсоном; группа в полном составе приняла участие в записи всего остального альбома (включая «Stars Die», сингл, выпущенный в Великобритании, который был добавлен на версию альбома для США). В 2004 была выпущена новая, двухдисковая версия альбома, для которой были заново записаны ударные от Гэвина Харрисона на двух этих треках.

Всего существуют три отдельные версии этого альбома — оригинальная версия для Великобритании, версия для США и обновлённая версия 2004 года.

Уилсон перемиксировал некоторые элементы «The Colour of Air» для использования в треке «Fuse the Sky» во время Signify-эры на эмбиент-компиляции; позже он появился на Stars Die: The Delerium Years 1991–1997. Те же элементы, перезаписанные и немного изменённые, позже составят основу «Kightlinger», композиции другого проекта Уилсона No-Man, выпущенной на мини-альбоме 1997 года Dry Cleaning Ray. Кроме того, гитарная прогрессия трека «Spiral Circus» могла быть использована на «Something Falls», би-сайде альбома 2001 года Returning Jesus.

Выпуск 
Впервые альбом был выпущен в феврале 1995 в Европе. Позже он был выпущен в Северной Америке в октябре 1995 (он также является первым альбомом Porcupine Tree, который был выпущен в США). Список композиций был изменён для американского релиза. Помимо добавленного трека «Stars Die», был изменён порядок композиций и был удалён «Prepare Yourself»; версия «Moonlop» на этом издании почти в два раза короче версии на издании для Великобритании. Кроме того, обе части заглавного трека были разделены на несколько композиций.

Альбом был обновлён и переиздан в качестве двухдисковой коллекции в 2004 году и включает в себя расширенный и демо-материал. Песня «The Sky Moves Sideways (Alternate Version)» является миксом ауттейков и рабочей записи и представляет собой оригинальное видение альбома как одного 34-минутного трека. Версия «Moonlop» на этом издании имеет три дополнительных минуты материала, ранее доступного только на мини-альбоме. Это единственная версия альбома, в которую включены «Prepare Yourself» и «Stars Die» одновременно. Тройное виниловое издание было выпущено в том же году на лейбле Headspin Music и включает в себя 7-дюймовый сингл с двумя версиями песни «Men of Wood»: первая — с сессий записи альбома, вторая — микс 2000 года, который также включён в сборник Stars Die: The Delerium Yers 1991–1997.

Двойное виниловое издание было выпущено в 2012 году на Kscope. Оно включает в себя новый «анти-громкий» ремастер, который ближе к натуральной динамике оригинального релиза.

Список композиций 
Оригинальный виниловый релиз для Европы

Альтернативная версия 
Релиз для США

Расширенный ремастер 2004 года

3LP-издание

2LP-издание (KSCOPE825 — «анти-громкий» ремастер 2012 года)

Участники записи

Porcupine Tree 
 Стивен Уилсон — вокал, гитара; клавишные, программинг и миксинг
 Колин Эдвин — бас-гитара
 Ричар Бэрбери — клавишные, программинг
 Крис Мэйтленд — ударные

Производство 
 Маркус Батлер — дополнительная запись
 Майкл Беннион — арт-директор

Приглашённые участники 
 Рики Эдвардс — дополнительные ударные
 Тео Трэвис — флейта на «The Sky Moves Sideways Phase 1»
 Сьюзанн Дж. Бэрбери — вокал на «The Sky Moves Sideways Phase 2»
 Гэвин Харрисон — ударные на «Dislocated Day» и «Moon Touches Your Shoulder» (только на расширенном издании 2004 года)

Ссылки 
 The Sky Moves Sideways на официальном сайте Porcupine Tree

Примечания 

Альбомы 1995 года
Альбомы Porcupine Tree